Wixom steht für:
 Wixom, Stadt (City) in Oakland County, Michigan, USA

Wixom ist der Familienname folgender Personen:
 Emma Wixom (1859–1940), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran), siehe Emma Nevada
 Hartt Wixom (geb. 1933), US-amerikanischer Sachbuchautor zum Thema Fischen und Jagd